

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Biechów – część miasta Głogów
 Biechów – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Pakosławice 
 Biechów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów 
 Biechów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów